Arminia steht für:

 Arminia, der weibliche Name zu Arminius (Cheruskerfürst)
 DSC Arminia Bielefeld, Fußballverein
 SV Arminia Hannover, Fußballverein
 Arminia Ludwigshafen, Fußballverein
 Arminia Marten, Fußballverein
 Arminia (Studentenverbindung)
 Pseudonym der Schriftstellerin Luise von Haugwitz